Brach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Brach, kommun , Département de la Gironde,

Libyen 

 Brak (ort), Wadi Al Shatii, 

Robotskapade Libyenförgreningar